Admiralitätswerft ist der Name folgender Werften:

 Admiralitätswerft (Sankt Petersburg), auch Neue Admiralitätswerft genannt
 Admiralitätswerft (Mykolajiw), Ukraine
 Admiralitätswerft (Amsterdam)
 Admiralitätswerft Hamburg